Костелёво:

 Костелёво — деревня в Великолукском районе Псковской области, входит в состав сельского поселения «Купуйская волость».
 Костелёво — деревня в Великолукском районе Псковской области, входит в состав сельского поселения «Пореченская волость».
 Костелёво — деревня в Великолукском районе Псковской области, входит в состав сельского поселения «Черпесская волость». 
 Костелёво — деревня в центральной части Стругокрасненского района Псковской области.